Allison (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Allison Engine Company, een Amerikaanse producent van vliegtuigmotoren
Allison (motorfiets), een Australisch historisch merk van motorfietsen.
Allinsonbrood

Personen met de achternaam Allison:
James Allison, Amerikaans immunoloog en Nobelprijslaureaat
Thomas Allinson, Brits arts en ontwikkelaar van Allinsonbrood